«Headfirst for Halos» — третий сингл американской рок-группы My Chemical Romance из альбома I Brought You My Bullets, You Brought Me Your Love.

Список композиций

Чарты

История издания

Примечания 

Синглы My Chemical Romance
Песни о наркотиках